Яр Прохідний — балка (річка) в Україні у Дергачівському районі Харківської області. Права притока річки Харків (басейн Дону).

Опис 
Довжина балки приблизно 10,97 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,04  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09 . Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від селища Питомник. Тече переважно на північний схід через село Великі Проходи і у селі Липці впадає у річку Харків, ліву притоку річки Лопані.

Цікаві факти 
 Від витоку балки на західній стороні на відстані приблизно 816 м пролягає автошлях  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Харків — кордон із Росією. Проходить територією Харківської області. Збігається з частиною європейського маршруту  (Кіркенес — Санкт-Петербург — Москва — Харків — Ялта).)
 У XX столітті на балці існували піонерський табір, молочно-тваринні ферми (МТФ) та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато водяних та вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Дергачівського району